Карамышева — женская форма фамилии . Известные носители:
 Лабзина (Карамышева), Анна Евдокимовна (урожд. Яковлева; 1758—1828) — русская мемуаристка.
 Карамышева, Галина Дмитриевна (1908—2013) — советский учёный, геоморфолог. 
 Карамышева, Дзидра Петровна (девичья фамилия Узтупе; 1930—2014) — латвийская советская баскетболистка и тренер.
 Карамышева, Наталья Германовна (род. 1959) — советская фигуристка.
 Карамышева, Татьяна Николаевна (род. 1954) — советский и российский баскетбольный тренер.